Christian Briec est un historien français.

Natif de Penmarc'h, ce Cornouaillais agrégé enseigne aujourd'hui l'histoire au collège Les ormeaux de Rennes, de même que son coauteur Bruno Genton.

Il est l'auteur de deux ouvrages historiques.

Publications 
 Le Château-fort, éditions Ouest-France, 1984. ( exemplaires vendus)
 L'Histoire de Rennes racontée aux enfants (avec Bruno Genton et Jean-François Miniac) préface d'Edmond Hervé, éditions Apogée, .

Ce dernier ouvrage, une déclinaison d'un ouvrage universitaire de Michel Denis, Jean-Yves Veillard et Alain Croix paru en 2006, a deux éditions, la première, rigide, pour la diffusion en librairie, la seconde, souple, pour la diffusion scolaire auprès des élèves du primaire de Rennes Métropole en .

Sources 

 TV Rennes, émission Rue de la quintaine, .
 Ouest-France du 22-, édition Rennes.

Historien français du XXe siècle
Écrivain breton
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)